НПО монитор () — некоммерческая организация (НКО), занимающаяся сбором информации о неправительственных организациях (НПО), анализом их деятельности и распространением результатов своих исследований.

Общие данные 

NGO Monitor основана в 2002 году профессором  при финансовой поддержке Фонда семьи Векслеров. Первые годы действовала в рамках . В 2007 году организация была официально зарегистрирована как некоммерческая корпорация («амута») в Израиле.  Награждена премией имени Бегина в 2013 году.

Цели и задачи 

Главной целью NGO Monitor является критическое исследование деятельности НПО, провозгласивших правозащитную или гуманитарную повестку и действующих главным образом на международной арене. Ввиду ограниченных ресурсов организация сосредотачивает свои усилия на анализе деятельности таких НПО в ближневосточном регионе. НПО монитор, действующая под девизом «Права человека, гласность, ответственность», нередко выявляет завуалированную политическую деятельность отдельных НПО. Отчёты и материалы НПО монитор предназначены для журналистов, политиков, благотворительных учреждений, исследователей и широкой общественности.

Руководство 
 Джеральд Штейнберг (президент) 
 Дов Ярден (гендиректор)
 Энн Херцберг (юрисконсульт)
 Ицхак Сантис (главный директор программ)
 Нафтали Балансон (главный редактор)

Международный консультативный совет 
В состав Международного консультативного совета (International Advisory Board) организации входят Алан Дершовиц, Эли Визель, Джуда Перл, Эйнат Вильф, , Роберт Джеймс Вулси и другие известные личности.

Проверяемые организации (небольшая выборка) 
 Международные: Международная амнистия, Хьюман Райтс Вотч, Международная федерация за права человека, Оксфэм, Институт «Открытое общество»
 Американские организации: JStreet, Фонд Форда, Новый израильский фонд (en:New Israel Fund (NIF)), Электронная интифада (en:Electronic Intifada (EI))
 Израильские организации: Адалла (en:Adalah), Ассоциация в защиту гражданских прав в Израиле (en:Association for Civil Rights in Israel (ACRI)), Бецелем, Шоврим Штика (en:Breaking the Silence), Махсом уотч (en:Machsom Watch), Моссауа (en:Mossawa), Еш Дин, Раввины за права человека (en:Rabbis for Human Rights), Молад – центр по обновлению демократии (en:Molad), Альтернативный информационный центр, Ха-Мокед ле-хаганат ха-прат (en:HaMoked), Акевот - институт исследования израильско-палестинского конфликта.
 Палестинские организации: Аль-Хак (en:Al Haq), Палестинский центр по правам человека.

Деятельность 

Во время проходившей в 2001 году в Дурбане  состоялся Форум НПО, некоторые документы которого имели антиизраильскую направленность. Форум назвал Израиль «государством апартеида» и рекомендовал изолировать его посредством бойкотов и санкций. Потрясённый поведением некоторых НПО и решениями их Форума профессор Джеральд Штейнберг через несколько месяцев после «Дурбана I» основал организацию NGO Monitor, которая действует для достижения отмеченных выше целей. Далее приводится краткое описание основных направлений деятельности NGO Monitor.

Мониторинг НПО 

NGO Monitor осуществляет мониторинг работы НПО, действующих на поприще защиты прав человека. Этому мониторингу подвергаются те НПО, которые объявили своей целью правозащитную и гуманитарную деятельность, однако на практике отклоняются от свой провозглашённой миссии, а иногда даже «продвигают антитезу» такой миссии. В деятельности некоторых НПО стёрта грань между защитой универсальных прав человека и преследованием узких политических целей. Порой такие НПО не только не содействуют укреплению демократии, но и сами, отклоняясь от принципов прозрачности и подотчётности, являются недемократическими институтами. 

Под мониторгом находятся три типа НПО. Первая группа состоит из международных организаций; вторая группа состоит из региональных НПО; третья группа — из НПО, которые собирают средства для поддержки региональных НПО. Полученные в результате мониторинга голые факты используются для публикаций и для научно-исследовательской работы.

Выявление финансовых потоков 

Финансирование НПО нередко производится по секретным и непрозрачным каналам. Надзора и аудита финансирования политических НПО практически нет. Согласно данным NGO Monitor, иностранные правительства и благотворительные фонды только региональным НПО в Израиле переводят ежегодно от 50 до 100 миллионов евро. Особую активность в этом финансировании проявляет Евросоюз, который согласно журналисту Йоаву Ицхаку попирает законы государства, «пытаясь формировать общественно-политическую повестку дня и электоральные предпочтения израильтян». Активным финансированием леворадикальных НПО занимаются также многие европейские государства, США и многочисленные западные фонды. NGO Monitor выявляет некоторые финансовые потоки к НПО и публикует результаты своих расследований, однако отдельным НПО удаётся засекретить истинные источники своего финансирования, и NGO Monitor не может проконтролировать финансовые потоки, ведущие к этим организациям.

Финансовые потоки от иностранных правительств 

 Евросоюз
 Швеция
 Норвегия
 Швейцария
 Нидерланды
 Германия
 США

Финансовые потоки от иностранных фондов 

 Новый израильский фонд
 Фонд Форда
 Фонд «Открытое общество»
 Христианская помощь (Великобритания)

Научно-исследовательская работа 

В одном из своих интервью профессор Джеральд Штейнберг определил NGO Monitor как научно-исследовательскую организацию, которая анализирует деятельность НПО, позицирующих себя правозащитными и действующих, в частности, в ближневосточном регионе. Исследования организации ведутся на академическом уровне и характеризуются полнотой и высокой точностью.

Примером исследования может служить доклад под названием «Условный суверенитет: Влияние иностранных правительств на политические организации в Израиле» (на английский он переведен как «Троянский конь — деньги европейских правительств в израильских неправительственных организациях»), подготовленный NGO Monitor и Институтом сионистской стратегии. В этой публикации проводится анализ деятельности и политической позиции более чем 20 НПО, финансируемых Европой. Для каждой НПО даётся детальный разбор методов, которыми она пользуется, чтобы влиять на израильских государственных деятелей, судебную систему государства и формировать в нём общественное мнение.

Публикация отчётов и исследований 

NGO Monitor публикует отчеты, статьи, монографии, научные работы, информационные листки, пресс-релизы, презентации и другие материалы. Уже в 2006 году организация публиковала примерно 4 отчёта ежемесячно и рассылала их 7300 журналистам, НПО, спонсорам, дипломатам, учёным.

Особый интерес вызывает монографическая серия Монитора, в которой опубликованы монографии «Скрытая рука Европы» — об отсутствии прозрачности и подотчетности в финансировании НПО Евросоюзом,  «Троянский конь», «Юридическая война» и другие. Газета «Вашингтон пост» называет монографию «Юридическая война» исчерпывающим и убедительным отчётом, документирующим использование НПО Международного уголовного суда и международных правовых принципов как средств борьбы. 

Публикации NGO Monitor разоблачают двойные стандарты некоторых правозащитных НПО, их антиизраильскую кампанию БиДиЭс (BDS — бойкот, санкции и сокращение инвестиций) в университетах и церквях, исследуют достоверность информации, предоставленной НПО комиссии Голдстоуна. Некоторые статьи Монитора посвящены критическому разбору отдельных НПО, например организации Международная амнистия и Ассоциация в защиту гражданских прав в Израиле.

Информация на веб-сайте 

В 2007 году NGO Monitor открыла новую версию своего веб-сайта. Сайт содержит алфавитный каталог НПО, в котором приводятся описание организации, источники её финансирования, цитаты из её пресс-релизов и ссылки на публикации, связанные с деятельностью организации.

В подразделах раздела «Ресурсы»  регулярно публикуются многочисленные материалы, связанные с различными аспектами деятельности НПО. Согласно Дову Контореру, многообразие материала обеспечивает лишь доказанный минимум информации об иностранном финансировании НПО, однако «заведомо не открывает нам всей картины, связанной с насаждением и содержанием агентуры влияния».

Раздел «БиДиЭс» (BDS) сайта содержит информацию о политических кампаниях BDS, проводимых в соответствии со «стратегией Дурбана». Сайт приводит список НПО, участвующих в  кампаниях BDS, и данные об их спонсорах, без финансовой поддержки которых эти кампании были бы невозможны.

Доклады в парламентах 

Материалы NGO Monitor были использованы в Кнессете, Конгрессе США, а также в парламентах Великобритании, Ирландии, Испании и Евросоюза.

В 2009 году монография «Троянский конь» была представлена участникам конференции в Кнессете, где обсуждалось влияние европейских правительств на внутреннюю политику Израиля. Представитель NGO Monitor на конференции поддержал предложение закрепить в законодательном порядке требование финансовой отчётности НПО, существующих за счёт иностранного финансирования, и предложил включить в подотчётность данные о средствах, используемых на организацию политических протестов и конференций. Президент NGO Monitor Джеральд Штейнберг неоднократно участвовал в заседаниях различных комиссий Кнессета. 

В 2005—2006 годах доклады NGO Monitor были представлены комиссии по борьбе с антисемитизмом и другим британским парламентским комиссиям. В 2009—2012 годах представители Монитора представили доклады и выступали перед парламентскими комиссиями Италии, Ирландии, Евросоюза, Великобритании, а в 2013 году перед Конгрессом США.

Обращения в суд 

Правительства Евросоюза и её членов пытаются повлиять на политику зарубежных стран посредством массивных финансовых влияний в некоторые НПО. Деятельность таких организаций и их псевдонаучные отчёты причиняют большой ущерб государствам, и примером тому может служить отчёт комиссии Голдстоуна, обвинявшей Израиль и ЦАХАЛ в преступлениях. Европейские правительства утаивают информацию о финансировании НПО и запросы к ним, как правило, заканчиваются безрезультатно.

В октябре 2008 года NGO Monitor запросила у Европейской комиссии данные о финансировании Евросоюзом НПО, действующих в Израиле. Согласно европейскому закону о свободе информации такие данные должны быть предоставлены по требованию, однако запрос был отклонён под предлогом «угрозы общественной безопасности», «нарушения приватности» и «защиты коммерческих интересов». В январе 2010 года Монитор подала в Европейский суд жалобу против Европейской комиссии и требовала обеспечить прозрачность финансирования 116 проектов НПО.

В декабре 2012 года Суд Европейского союза в Люксембурге, не позволив заявителю предстать перед ним, отклонил его требование. Журналист Дов Конторер прокомментировал решение Европейского суда следующим образом: «Гражданам Израиля не следует знать, какие именно организации в их стране пользуются финансовой поддержкой ЕС, под какие заявленные цели выделяется им эта поддержка, в каком объеме, с учетом каких критериев. Израильтянин может быть объектом манипуляций, совершаемых в угоду чуждым и даже враждебным его стране политическим интересам...».

Избранные публикации 

 Селективное применение международного права
 Доклад Госдепартамента США о правах человека ссылается на политизированные НПО
 Обзор публикаций «Международной амнистии» в 2007 году
 «Пересмотр» отчета Голдстоуна – критический анализ
 Введение в НПО Израиля: информация к дискуссии и часто задаваемые вопросы
 Финансирование НИФом в 2011 году: шаг вперёд, шаг назад
 Финансирование Германией политических НПО, вовлечённых в арабо-израильский конфликт
 Годовой отчет NGO Monitor за 2012 года
 Деятельность BDS в американских кампусах: ССП и её сеть НПО
 Анализ грантов израильским НПО, годовые отчеты 2012-2014

Монографическая серия 
 Скрытая рука Европы
 «Стратегия Дурбана» продолжается
 Эксперты или идеологи?
 Троянский конь
 «Юридическая война» НПО
 Плохая инвестиция
 Комплексная проверка и подотчётность?
 Права второго сорта для женщин Ближнего Востока

Примечания

Ссылки 

 NGO Monitor, официальный веб-сайт 
 BDS in the Pews (a project of NGO Monitor), официальный веб-сайт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Джеральд Штейнберг о причинах основания NGO Monitor)

Общественные организации Израиля
Лауреаты премии имени Бегина